Степанович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Степанович, Драгослав (род. 1948) — югославский футболист, тренер.
 Степанович, Елена Андреевна (1941—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Степанович, Лада Анатольевна — заслуженный тренер России по синхронному плаванию, первый тренер трёхкратной олимпийской чемпионки Натальи Ищенко.
 Степанович, Прокопий Григорьевич (1905—1976) — советский военный лётчик, командир дивизии в период Великой Отечественной войны.
 Степанович, Степа (1856—1929) — сербский полководец, воевода.
 Степанович, Славен (род. 1987) — черногорский и боснийский футболист.